Schloss Babenhausen steht für:

 Schloss Babenhausen (Hessen), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Fuggerschloss Babenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern